William Alington ist der Name folgender Personen:

* William Alington (um 1430–1479), englischer Ritter
 William Alington, 1. Baron Alington († 1648), irischer Adliger und Politiker
 William Alington, 3. Baron Alington († 1684), irisch-englischer Adliger, Politiker und Militär